

Geografia 
 Onnen – villaggio nel comune di Groninga nei Paesi Bassi

Persone 
 Eike Onnen – altista tedesco
 Imke Onnen – altista tedesca
 Robert Onnen – politico tedesco